Чебарку́ль или чебаку́ль (от языков тюркской группы — красивое или пёстрое озеро) — название географических объектов в России.

Населённые пункты и объекты городской инфраструктуры 
 Чебаркуль — город в Челябинской области, административный центр Чебаркульского района
 Чебаркуль (с 1954 г.) — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги, в черте города Чебаркуль
 Чебаркуль (до 1954 г.) — прежнее название железнодорожной станции Мисяш Южно-Уральской железной дороги, в черте города Чебаркуль
 Чебаркуль — общевойсковой полигон Министерства обороны России, расположенный рядом с городом Чебаркуль
 Чебаркуль — деревня в Салаватском районе Башкортостана

Озёра 
 Чебаркуль — озеро в Башкортостане
 Чебаркуль — озеро в Чебаркульском районе Челябинской области
 Чебаркуль — озеро в Тавдинском городском округе Свердловской области

См. также 
 Чебакуль — озеро в Кунашакском районе Челябинской области
 Чебакуль — деревня в Кунашакском районе Челябинской области
 Шербакуль
 Шубарколь

Примечания